ПВО — аббревиатура, может означать:
 ПВО — партия Великое Отечество
 ПВО — Петроградский военный округ
 ПВО — Приволжский военный округ, позднее ПриВО.
 ПВО — Противовоздушная оборона — в военном деле
 ПВО — Пограничная и внутренняя охрана, составная часть НКВД.
 ПВО — поисково-водолазный отряд
 ПВО — Полное внутреннее отражение — в физике
 ПВО — Противовыбросовое оборудование — в бурении скважин
 ПВО — поддержание вены открытой
 ПВО — Пелевин, Виктор Олегович
 ПВО — первичная ветеранская организация
 ПВО — паспортно-визовый отдел
 ПВО — подземный водный объект
 ПВО — планово-высотное обоснование
 ПВО — перивентрикулярная область 
 ПВО — послевузовское образование